Leutasch bezeichnet

 die Gemeinde Leutasch in Tirol
 das Leutaschtal in Tirol
 den bayrischen Abschnitt der Leutascher Ache